Conto steht für:

 Conto eine Währungsunterteilung, siehe Portugiesischer Escudo

Conto ist der Familienname folgender Personen:

 Dolly Conto Obregón, kolumbianische Erziehungswissenschaftlerin
 Paulo Antônio de Conto (* 1942), brasilianischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Montenegro